Сегунда 2002/2003 () — 72-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 31 августа 2002 года и закончился 29 июня 2003 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

2002/2003
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2002 году
Спорт в Испании в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003